John Fox Jr. (1862-1919), giornalista e scrittore statunitense
 John Fox Burgoyne (1782-1871), generale britannico
 John J. Fox (n. 1965), ex cestista statunitense
 John Fox (n. 1955), ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 John Fox (1915-1944), militare statunitense insignito della Medal of Honor
 John Fox, animatore statunitense
 Anthony John Fox (n. 1946), statistico britannico
 John Fox (n. 1963), pallanuotista e allenatore di pallanuoto australiano 
 John Fox, produttore cinematografico